Alex Polidori – attore e doppiatore italiano
 Catia Polidori – politica italiana
 Cristian Polidori – calciatore italiano
 Enzo Polidori – politico italiano
 Fausto Polidori – allenatore di pallavolo italiano
 Filippo Luigi Polidori – letterato italiano
 Frances Polidori – moglie del poeta Gabriele Rossetti
 Francesco Polidori – imprenditore italiano
 Gaetano Polidori – scrittore italiano
 Giancarlo Polidori – ciclista italiano
 Gianni Polidori – scenografo italiano
 Giovanni Polidori – pallavolista italiano
 John Polidori – scrittore britannico d'origini italiane
 Paolo Polidori – cardinale italiano